Filou (französisch für „Lausbub“, „Gauner“) steht für:

 Filou, Bezeichnung für einen Lebemann, siehe Playboy (Person) 
 Filou (Band), österreichische Pop-Rock-Band
 Filou (Film), schweizerischer Film von Samir (Regisseur) (1988)

Der Filou steht für:

 Der Filou (1974), italienischer Film von Salvatore Samperi
 Der Filou (1985), französischer Film von Édouard Molinaro

Siehe auch: